И́мпульс ( — удар, толчок, побуждение):

 Нервный импульс
 Импульс (футбольный клуб) () — армянский футбольный клуб из города Дилижан.
 Импульс — Северодонецкое НПО.
 Импульс (завод) — Шосткинский казённый завод.
 Импульс (компьютер) — 2 кооперативных бытовых компьютера начала 90-х (г. Ильичёвск), клоны ZX и РК86.
 Импульс (ПАО) — публичное акционерное общество в Москве.
 Импульс (НПО) — научно-производственное объединение в Санкт-Петербурге.
 Импульс (фильм) — американский триллер Аарона Кауфмана 2016 года.
 Импульс (фотоклуб) — общественная организация фотографов-любителей в городе Миасс (Челябинская область).

 Физика
 Импульс — однократное, непродолжительное возмущение. Импульс тока. Дельта-импульс используется для описание формы.
 Импульс — фундаментальная физическая величина, характеризующая движение системы.
 Импульс силы — векторная величина, характеризующая воздействие силы на систему.
 Момент импульса
 Электрический импульс
 Импульс Ферми — импульс на уровне Ферми.
 Импульс электромагнитного поля — количество движения, которым обладает электромагнитное поле в данном объёме. Не путать с электромагнитным импульсом.
 Волновой импульс — однократное возмущение, распространяющееся в пространстве или в среде.
 Световой импульс
 Радиоимпульс — короткий сигнал в радиодиапазоне.
 Электромагнитный импульс — поражающий фактор ядерного оружия.
 Импульсная техника
 Удельный импульс реактивного двигателя.